Оцеркле́вич — українське прізвище.

Персоналії 
 Віктор Оцерклевич (1986—2022) — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України, що загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Олексій Оцерклевич (* 1980) — український військовик, генерал-майор Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ич